Diese Seite möchte einen Überblick über die Kollegiatstifte der Säkularkanoniker im Heiligen Römischen Reich bieten:

→ :Kategorie:Kollegiatstift

→ Liste historischer Stiftskapitel#Deutschland

Anmerkungen 

!Heiliges romisches Reich
Kollegiatstift